Cleveland Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Cleveland Airport (Missouri)
 Cleveland Airport (North Carolina)
 Cleveland Airport (Texas)
 Cleveland Hopkins International Airport

Siehe auch:
 Cleveland Municipal Airport